Dorfkirche Bredenfelde steht für:
 Dorfkirche Bredenfelde (Woldegk) im Ortsteil Bredenfelde von Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Bredenfelde (Stavenhagen) in der Gemeinde Bredenfelde im Amt Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Bredenfelde#Bredenfelde

Siehe auch:
 Kirche Breitenfelde in Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Dorfkirche Breitenfeld (Gardelegen)
 Dorfkirche Breitenfeld (Gumtow)